Choridactylus är ett släkte av fiskar. Choridactylus ingår i familjen Synanceiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Choridactylus